Миколай Лянцкоронський — скальський  староста.
 Миколай Лянцкоронський — львівський хорунжий.
 Миколай Лянцкоронський& — підстолій Кракова.

Лянцкоронські